Pletivo je:
 plošný pletený výrobek či materiál
 slaměné pletivo
 drátěné pletivo 
 viz též plot, slovo označující původně proutěné pletivo
 rostlinné pletivo – rostlinná tkáň

Externí odkazy